

Cinema 
The Changeling – cortometraggio del 1911 con Charles Arling
The Changeling – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Changeling – cortometraggio del 1914 diretto da George Terwilliger
Changeling (The Changeling) – film horror del 1980 di Peter Medak
Changeling – film del 2008 di Clint Eastwood

Giochi 
Changeling: The Dreaming – gioco di ruolo pubblicato dalla White Wolf
Changeling: The Lost – gioco di ruolo pubblicato dalla White Wolf

Letteratura 
Favola di New York (The Changeling) – romanzo di Victor LaValle

Mitologia 
Changeling – vecchio folletto trasformato in bambino umano, leggenda gallese che serviva a spiegare la mortalità infantile

Musica 
The Changeling – album dei Toyah
Changeling – autobiografia del musicista Mike Oldfield
The Changeling – brano musicale dei The Doors contenuto nell'album L.A. Woman

Personaggi 
Changeling – personaggio dei fumetti della DC Comics, oggi noto come Beast Boy
Changeling – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Changeling – personaggio di Shannara

Televisione 
Changeling – razza aliena dell'universo Star Trek
La sfida (Changeling) – episodio della seconda stagione della serie classica di Star Trek
Vite parallele (The Changeling) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1